The International 2018 — 8-й розыгрыш чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 жанра MOBA. Был организован Valve и прошёл в канадском городе Ванкувер на «Роджерс-арене». Впервые в истории чемпионата, для определения команд-участниц была организована серия турниров Dota Pro Circuit (DPC).

8 команд из рейтинга серии DPC получили прямые приглашения на TI согласно количеству очков, набранных за сезон. Ещё 10 команд были определены по итогам отборочного этапа, который начался в июне 2018 года. Всего в чемпионате приняло участие 18 команд.

Основной этап турнира прошёл с 20 по 25 августа 2018 года. 25 августа состоялась финальная серия чемпионата, в которой команда «OG» обыграла «PSG.LGD Gaming» со счётом 3:2. Благодаря победе на турнире «OG» получили 11 млн долларов. Итоговый призовой фонд турнира составил около 25 млн долларов с учётом суммы, внесённой пользователями Dota 2 для покупки тематических внутриигровых предметов.

О турнире 
Серия турниров The International по компьютерной игре Dota 2 проводится под руководством компании-разработчика игры: Valve. Финальная часть турнира собирает 16 лучших команд мира.

Начиная с 2011 года турниры The International проводятся один раз в год и являются наиболее престижными в дисциплине Dota 2, как по размеру суммы призовых, так и по составу участников. The International, считается аналогом чемпионата мира в других видах спорта и является главным событием года в кибер-дисциплине Dota 2, победа в котором является наивысшим достижением для игроков и команд со всего мира. Призовой фонд даже самого первого турнира 2011 году был беспрецедентным для киберспорта и составил $1.600.000, но за семь лет он вырос в шестнадцать раз и в 2018 году превысил $25,5 млн, начиная с 2013 года ежегодно бьёт рекорд по сумме призовых.

В 2018 году прямые приглашения на турнир получили 8 команд с наивысшим показателем DPC баллов в сезоне, оставшиеся 10 мест были разыграны в региональных отборочных квалификациях, как и годом ранее — квалификации прошли в шести регионах: СНГ, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка, это первый TI на котором команды получили прямые приглашения по системе DPC первого сезона, и второй TI на котором было 18 слотов для команд, 2 команды занявшие последние места в своей группе выбывали с турнира, и по традиции в финале бились 16 команд.

Формат проведения турнира

Последовательность проведения турнира 
 Открытые квалификации — с 14 по 17 июня 2018 года.
 Региональные квалификации — с 18 по 25 июня 2018 года.
 Групповой этап — с 15 по 18 августа 2018 года.
 Основной этап — с 20 по 25 августа 2018 года.

Открытые квалификации 
 До 1024 команд играют в сетке Single Elimination формате.
 Полная сетка китайской квалификации здесь.
 Матчи в сетке, c 1 раунда и до Раунда 16 играются в .
 Раунд 8, Раунд 4 и матчи за 3-тье место играются в .
 Открытые квалификации разделены на два этапа.

Региональные квалификации 
 Шесть региональных квалификаций.
 Победитель каждой квалификации получает место на The International 2018.
 Финалисты региональных квалификаций в Китае, Юго-Восточной Азии и Северной Америки получают от 2 до 3 мест на The International 2018.
 Третье место квалификации в Северной Америке также получает место на The International 2018.

Групповой этап 
 Все 18 команд разделены на 2 группы, где они играют Round Robin формат.
 Все матчи .
 Топ 4 команды из каждой группы, проходят в Верхнюю сетку плей-оффа.
 Под-Топ 4 команды из каждой группы, проходят в Нижнюю сетку плей-оффа.
 Последние 2 команды каждой группы, выбывают с турнира.

Основной этап 
 16 команд играют в сетке Double Elimination формате.
 8 команд начинают в Верхней сетке, 8 команд в Нижней.
 Первый раунд Нижней сетки , остальные матчи , Финал .

Приглашённые команды 
Приглашённые команды, набравшие наибольшее количество DPC баллов в сезоне 2017 — 2018 года, размещены в порядке официальных приглашений от Valve.

Открытые отборочные квалификации 
Открытые отборочные прошли — с 14 по 17 июня 2018 года.

В 2018 году, как и в предыдущем, квалификация была разделена на шесть регионов: СНГ, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка.

Участники открытых отборочных квалификаций 

iG Vitality — после переговоров между Perfect World и Valve последние подтвердили, что ошибка связанная с совухам а именно его скиллом торнадо была исправлена перед второй игрой команд Keen Gaming против iG Vitality, Faceit бот не получил обновлений и в той игре следовал своим настройкам выдав штраф команде iG Vitality за использование запрещённого скилла, Valve сочла штраф недействительным и решила пропустить iG Vitality в закрытые региональные отборочные, что означало повышение мест в открытых отборочных квалификаций в Китае с 6 до 7, а в закрытых с 7 до 8.

Первый этап открытых квалификаций

СНГ: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Китай: Открытые квалификации 

 Плей-офф

1  iG Vitality — после переговоров между Perfect World и Valve последние подтвердили, что ошибка связанная с совухам а именно его скиллом «торнадо» была исправлена перед второй игрой команд Keen Gaming против iG Vitality, «Faceit бот» не получил обновлений и в той игре следовал своим настройкам выдав штраф команде iG Vitality за использование запрещённого скилла, Valve сочла штраф недействительным и решила пропустить iG Vitality в закрытые региональные отборочные, что означало повышение мест в открытых отборочных квалификаций в Китае с 6 до 7, а в закрытых с 7 до 8.

Европа: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Юго-Восточная Азия: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Северная Америка: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Южная Америка: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Второй этап открытых квалификаций

СНГ: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Китай: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Европа: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Юго-Восточная Азия: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Северная Америка: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Южная Америка: Открытые квалификации 

 Плей-офф

Региональные отборочные квалификации 
Региональные отборочные прошли — с 18 по 25 июня 2018 года.

В 2018 году, как и в предыдущем, квалификация была разделена на шесть регионов: СНГ, Китай, Европа, Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка.

Участники региональных закрытых отборочных квалификаций

Закрытые квалификации

СНГ: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

 FlyToMoon — подписали контракт с Winstrike, теперь они выступают под тегом Winstrike, но комьюнити ставит преписку FTM.Winstrike.

Китай: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

Европа: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

Юго-Восточная Азия: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

Северная Америка: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

Южная Америка: Закрытые региональные квалификации 

Плей-офф

 Thunder Predator — дисквалифицированы с отборочных на TI8.

Десять лучших команд отборочного этапа 
Команды, прошедшие весь отборочный этап, от открытых до закрытых квалификаций, показавшие лучшие результаты и заслужившие свой слот в своих регионах.

Расмус «Misery» Филипсен, стал тренером PaiN Gaming — 18 Июля 2018 года.

Сюй «BurNIng» Чжилей, стал тренером Invictus Gaming — 27 Июля 2018 года.

Илья «Illidan» Пивцаев, стал аналитиком VGJ.Storm — 7 Августа 2018 года.

Окончательный список команд участников

Групповой этап 
Групповой этап прошёл — с 15 по 18 августа 2018 года.

В верхнюю сетку плей-оффа выходят 4 лучшие команды каждой группы, в нижнюю сетку плей-оффа выходят команды с 5-8 места, 9-тые места выбывают с турнира.

Итоговое турнирное положение команд после всех игр группового этапа:

Переигровки 

Группа A

Группа B

Составы команд

Матч всех звёзд 
 прошёл — 23 августа 2018 года.

Силы Света: Team rOtK — Силы Тьмы: Team BurNing, кто-то из двух одержавших победу над другими, заработают $100.000 из призового фонда TI8 и сыр.
Изначально две команды должны были играть за разные стороны сил, но организаторы решили поменять команды местами и сообщили об этом командам в последний момент.

 Формат: 5 на 5 с модом Мутация.
 Каждая команда заранее готовит три мутации и своих героев.
 Каждая команда состоит из 5 профессиональных игроков, тренируемых BurNIng′Ом и rOtk′еЕм.
 Мутации:
 Команда: BurNIng — , , .
 Команда: rOtk — , , .

Основной этап 
Основной этап прошёл — с 20 по 25 августа 2018 года.

Игры плей-офф прошли по системе Double Elimination. BO — аббревиатура (англ. BO — Best of — Лучший из).

В верхней и нижней сетке, игры велись до двух побед , кроме 1 раунда нижней сетки. В 1 раунде нижней сетке, игры проводились до одной победы . Грандфинал игрался до трёх побед , где победитель верхней сетки не имел никаких преимуществ.

Интересные факты 

 Один из самых известных фактов, это чередование «западных» и «китайских» лет на The International был разрушен командой: OG в финале ТИ8 против PSG.LGD.
 Во второй раз, чемпионами ТИ стала команда из квалификаций: OG на ТИ8, первой была команда Wings Gaming на ТИ6.
 Впервые на ТИ команда которая преодолела весь путь на ТИ8, от открытых до закрытых квалификаций: OG.
 До OG на ТИ8 была команда, которая преодолевала тот же путь, но уже с закрытых квалификаций получив приглашение, минуя открытые квалификации, начинали свой путь к чемпионству Wings Gaming на ТИ6.
 Второй захватывающий  в истории ТИ со времён легендарного: ТИ3 — Alliance 3:2 NaVi, был создан новый , командами: OG 3:2 PSG.LGD в финале ТИ8.
 Ни одна команда в мире не становилась чемпионами ТИ два раза, к тому же два раза подряд.
 Ни одна команда в мире не выигрывала ТИ со старым составом.
 Никто из чемпионов не выигрывал ТИ дважды, к тому же два раза подряд.
 Первый ТИ, призовой пул которого превысил $25 млн, ТИ8.
 Первый ТИ, призовые за первое место которого превысили $11 млн, ТИ8.
 Самый высокий уровень «Боевого пропуска — Компе́ндиума» ТИ 2018: 101.127 уровень , принадлежит он китайцу «Yuki», как и большинство рекордов связанных с чрезмерно высокими уровнями предыдущих компе́ндиумов прошлых лет, будет ли он превзойдён уровнями выше, ведь ТИ9 будет проходить в Китае.
 Две команды на ТИ8 участвовали без тренеров: Team Serenity и OpTic Gaming.
 Две команды на ТИ8 участвовали с двумя тренерами: Invictus Gaming и VGJ.Storm.
 Самый короткий матч всех звёзд за всю историю ТИ произошёл на ТИ8.
 В ТИ8 принимали участие команды, которые играли как и на отборочных так и в основном плей-оффе предыдущих турниров, 7-мь раз: Virtus.pro · PSG.LGD · Evil Geniuses.
 В ТИ8 принимала участие команда ветеран, будучи на всех ТИ, кроме ТИ6 не пройдя закрытых квалификация на основной турнир они не попали, и это Invictus Gaming.
 В ТИ8 принимали участие 4 команды чемпиона предыдущих ТИ.

Боевой пропуск и компендиум 
8 Мая 2018 года, во внутриигровой магазин был добавлен: «Боевой пропуск рус — анг Battle Pass» и внутри него «Компе́ндиум рус — анг Compе́ndium» The International 2018, с его помощью Valve увеличила призовой фонд TI8.
По традиции призовой фонд турнира стартует с $1.600.000 выделяемый Valve, вся остальная сумма сверх этого зависит от количества проданных компе́ндиумов и уровней к нему, а также внутриигровых сокровищниц I и II и III. Четверть суммы (25 %), вырученной Valve от продажи так называемых «боевых пропусков · компе́ндиумов», напрямую входит в призовой фонд The International 8.

Купившие его получили возможность участвовать в голосованиях за аркану для героя и принять участие в 3 модах из компе́ндиума: «пещеры пустоши», «катакомбы», «мутации», за первые две модификации игрок получает определённые награды, когда за третью игрок не получает ничего кроме тренировки нестандартного мышления в уже знакомой карте в Dota 2.

Результаты 
Призовой фонд: 25 532 177 $ , за минусом 100 000 $ призовых Матча всех звёзд, в призовых TI8 сумма составила 25 432 177 $.

Призовые первого The International стали не только самыми первыми и крупными в истории киберспорта в размере $1.600.000 в 2011 году, а так же самым первым, чей общий призовой пул преодолел отметку в сто миллионов долларов США в 2018 году.

Про DPC подсчёт 
Всего для «заработка» командам доступно 18.250 баллов: 9 «мейджоров» на которых разыгрывают по 1.500 баллов, 13 «миноров» с 300 баллами из них два «редких» чемпионата с большими фондами, по 2.250 и 400 баллов Dota Pro Circuit, соответственно. Чтобы гарантировано попасть в восьмерку сильнейших команд, коллективу/вам нужно будет перегнать 9-е место как минимум на один балл. Итого, достаточное для гарантированного прохода количество баллов Dota Pro Ciruit составляет (18250 / 9) + 1 = 2028.

Дополнительный контент 
Начиная с 8 августа, Valve выпустила серию видеороликов, в которых рассказывается о пути 18 команд к The International 2018.

Ссылки 
 Официальный сайт The International 2018
 Dota 2: The International 8 — Трэкер Призового Фонда
 Dota 2: The International 8 — Боевой Пропуск · Страница объявлений
 Dota 2: The International 8 — Бар, Паб и другое питейное заведение

Примечания 

2018
Dota Pro Circuit 2017-2018
2018 год в киберспорте